Язык нацистской Германии
 LTI. Язык Третьего рейха — книга Виктора Клемперера, описывающая данный феномен